Myra Maimoh (* 6. Dezember 1982 in Bamenda, Kamerun) ist eine Soulsängerin.

Leben 
Sie entstammt einer großen, christlichen Familie aus Bamenda. Maimohs Mutter war zu Kinderzeiten ihr größter musikalischer Einfluss. Beeindruckt von den Platten von Skeeter Davies, James Brown, Ella Fitzgerald und Louis Armstrong sowie Afrikanischem Blues, Country-Musik, traditioneller Afrikanischer Musik bis zu Jazz und Pop, begann Maimoh  mit drei Jahren das Singen und Tanzen.

Im Alter von 13 Jahren schrieb sie ihre ersten Lieder und Geschichten, wie It's not too late, Life is short, Aberni ma Papa und Our Lord is always there.
It's not too late wurde später herausgebracht von den Cherubic Queens, einer Girlband aus Kamerun, in welche Myra Maimoh mit 15 Jahren eintrat. Drei Jahre  schrieb und sang Maimoh für die Cherubic Queens.
Myra Maimoh´s Musikkarriere reichte vom Singen bis zu Tanzperformances, wie mit der Gruppe Crystalz.

1998 und 2001 bekam Maimoh dann den Titel „Miss Coca Cola“, der aus einem Künstlerwettbewerb des Sodaherstellers hervorging. In den Jahren 2001 bis 2005 arbeitete Myra nicht nur als Studiovocal für Studios und Künstler, sie sang auch Background, Vocals, Lead-Vocals oder Jingles für private oder öffentliche Radiostationen.

Seit 2005 lebt Maimoh in Deutschland. Sie studierte International Business Administration. In dieser Zeit bestand ihre musische Karriere aus Liveauftritten in Gruppen, Leadgesangsposten in Chören, Soloperformances und Studio-Vocals.
Seit 2010 ist sie unter Vertrag bei Hitsmith, dem Label, unter dem sie answer´d me aufnahm.

Diskographie 
 Answer´d me (2010)

Weblinks 

 Myra Maimoh

Soulsänger
Kameruner
Geboren 1982
Frau